Hersche ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Johann Hersche (1889–1971), Schweizer Offizier, Reitsportler und Angehöriger der Waffen-SS
 Johann Sebastian Hersche (ca. 1619–nach 1691), Schweizer Maler
 Otmar Hersche (* 1934), Schweizer Journalist und Programmdirektor
 Peter Hersche (* 1941), Schweizer Historiker und Hochschullehrer